Název Albrechtický potok má více vodních toků:

 Albrechtický potok (přítok Jeřice) – pravostranný přítok Jeřice v okrese Liberec
 Albrechtický potok (přítok Obecnického potoka) – pravostranný přítok Obecnického potoka v okrese Příbram
 Albrechtický potok (přítok Šramnického potoka) – pravostranný přítok Šramnického potoka v okrese Most